SFV puede referirse a:
 Las siglas de la Asociación Suiza de Fútbol en alemán, Schweizerischer Fussballverband.
 Las siglas de Screaming for Vengeance, octavo álbum de la banda Judas Priest.
 Las siglas de Street Fighter V, un videojuego de lucha.
 Archivo SFV o Simple file verification es un formato de archivo informático.